Przełęcz Sucha – przełęcz w Paśmie Lubomira i Łysiny
 Przełęcz Sucha – przełęcz w Górach Bialskich
 Przełęcz Sucha – przełęcz w Paśmie Przedbabiogórskim w Beskidzie Makowskim
 Sucha Przełęcz – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Sucha Przełęcz Jaworowa – przełęcz w Tatrach Wysokich